К-61 может означать:

 К-61 — советский гусеничный транспортёр-амфибия
 К-61 (подводная лодка) (Б-29, Б-167, БС-167) — советская подводная лодка проекта 629